Pysall ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Pysall (1929–2019), deutscher Architekt
 Justus Pysall (* 1961), deutscher Architekt
 Norbert Pysall (* 1950), deutscher Fußballspieler 
 Peter Pysall (* 1960), deutscher Handballspieler und -trainer
 Soma Pysall (* 1995), deutsche Schauspielerin

Weiteres

 Pysall Ruge Architekten, ehemaliges Architekturbüro